Hair es una palabra del idioma inglés que significa pelo o cabello

 Hair, musical de 1976.
 Hair, película de 1979 dirigida por Miloš Forman, basada en el musical.
 Hair, cortometraje de 2017 dirigido por John Turturro.
 «Hair», canción de Lady Gaga.
 «Hair», canción de Little Mix.

Referencias